Der Begriff One Step oder One-Step bezeichnet

 One-Step, einen populären Gesellschaftstanz aus dem frühen 20. Jahrhundert, siehe Onestepp
 One Step (Lied), den Titel eines Popsongs 
 eine mögliche Betriebsart des Precision Time Protocols